Ingelghem ist der Familienname folgender Personen:

 Felicien Van Ingelghem (* um 1900–1963), belgischer Radrennfahrer und Schrittmacher
 Jean Van Ingelghem (1890–1963), belgischer Radrennfahrer